O Grupo Cultural e Desportivo de Vila Caíz é um clube português localizado na freguesia de Vila Caiz, concelho de Amarante, distrito do Porto. O clube foi fundado em 9 de Março de 1978 e o seu actual presidente é José Luís Martins Ferraz Os seus jogos em casa são disputados no Campo de Vila Caíz.

A equipa de futebol sénior participa, AF Porto Divisão de Elite - Pro

a seu maior titulo de sempre foi a conquista da  AF Porto Taça AF Porto 2021/22 com o resultado de Vila Caíz 4-2 S. Lourenço Douro no 26-06-2022 às 17:00 realizado no Estádio Dr. Machado de Matos, Felgueiras

Palmares 

 AF Porto Taça AF Porto 2021/22

Ligações externas 
AF Porto
zerozero.pt
https://www.futebol365.pt/jogo/962041/

Clubes de futebol de Amarante
AF Porto
Clubes de futebol fundados em 1978
Fundações em Portugal em 1978